Гаштальская площадь () — небольшая площадь в Праге, столице Чехии. Находится в Старом городе, перед храмом  (Haštal), от которого получила своё название.

От площади отходят улицы: Гаштальская, Ржасновка, Рыбная и Анежская.

История 
Место современной площади с самого начала называлось «У святого Гаштала», а затем «Гаштальская площадь» (plácek). До 1928 года это же название употреблялось и для Гаштальской улицы. В 1928 году улица и площади официально разделены.

Здания и сооружения 
 .
 Гаштальская школа.

Примечания

Ссылки 
 Панорамы площади на Гугл-картах

Площади Праги
Гаштальская площадь